Села:
 Радьківка — Сумська область, Сумський район
 Радьківка — Харківська область, Куп'янський район
 Радьківка — Чернігівська область, Прилуцький район

Також:
 Радьківка — нині неіснуюче село в Борівському районі Харківської області